«Meléndez» puede referirse a:

Apellido 
 Meléndez, apellido.

Personajes 
 Adolfo Meléndez (1884-1968), presidente del Real Madrid Club de Fútbol;
 Alonso Meléndez de Guzmán († 1342), militar español;
 Arnold Meléndez (1994-), futbolista hondureño;
 Bermudo Meléndez Meléndez (1912-1999), paleontólogo español;
 Bill Meléndez (1916-2008), director de cine mexicano;
 Carmen Teresa Meléndez Rivas (1961-), política venezolana;
 Concha Meléndez (1895-1983), educadora y escritora puertorriqueña;

 Eligio Meléndez (1950-), director de cine mexicano;
 Ernesto Meléndez (1939-2010), diplomático cubano;
 Fernando Meléndez (1972-), político peruano;
 Gabriel Meléndez (1993-), futbolista chileno;
 Gilbert Meléndez (1982-), luchador estadounidense;
 Ginés Meléndez (1950-), entrenador de fútbol español;
 Guillermo Meléndez (1947-), abogado y escritor mexicano;
 Henry Meléndez (1989-), futbolista peruano;
 Jorge Meléndez (1871-1953), político salvadoreño;
 Josep María Meléndez (1938-2002), baloncestista español;
 Juan Meléndez Valdés (1754-1817), político y poeta español;
 Julio Meléndez Calderón (1942-), futbolista peruano;
 Kléver Meléndez Gamarra (1961-), político peruano;
 Lucio Meléndez (1844-1901), médico argentino;
 Luis Egidio Meléndez (1716-1780), pintor español de origen italiano;
 Lourdes Meléndez García (1966-), diplomática española;
 Mauro Meléndez (1962-), futbolista chileno;
 Miguel Jacinto Meléndez (1679-1734), pintor español;
 Miguel Meléndez Muñoz (1884-1966), escritor puertorriqueño;
 Óscar Meléndez (1966-), cantante y abogado puertorriqueño;
 Porfirio Meléndez (1854-1915), empresario y político panameño;
 René Meléndez (1928-2002), futbolista chileno;
 Ricky Meléndez (1967-), cantante y abogado puertorriqueño;
 Roberto Meléndez (1912-2000), futbolista colombiano;
 Rodrigo Meléndez (1977-), futbolista chileno;
 Santiago Meléndez, actor español;
 Tony Meléndez (1962-), músico nicaragüense.
 Noctys Meléndez(1999-), escritor salvadoreño
 Curro Melendez (2006),baterista

Apellidos compuestos 
 Diego Meléndez de Valdés, obispo español.
 Jaime Uribe-Meléndez (1960-), botánico colombiano.
 Francisco Meléndez de Rivera Díaz (1682-1752) pintor español.

Desambiguaciones

De nombre y apellido 
 Carlos Meléndez, .
 José Meléndez, .
 Salvador Meléndez, .